Die Liste der Mannschaftskader der Skakligaen 2008/09 enthält alle Spieler, die in der dänischen Skakligaen 2008/09 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Der Helsingør SK kam mit 9 Spielern aus, der Århus SK/Skolerne ließ die meisten Spieler mindestens einen Wettkampf bestreiten, nämlich 15. Insgesamt kamen 120 Spieler zum Einsatz, von denen 39 an allen Wettkämpfen teilnahmen.

Das beste Einzelergebnis erzielte Finn Pedersen (Århus SK/Skolerne) mit 8 Punkten aus 9 Partien, einen Punkt weniger erreichten Peter Heine Nielsen, Tomas Hutters, David Bekker-Jensen, Simon Bekker-Jensen (alle Helsinge SK) und Christian Kyndel Pedersen (Jetsmark SK), wobei Nielsen, Hutters und David Bekker-Jensen je 8 Partien spielten, Simon Bekker-Jensen und Pedersen je 9. Mit Joan Hendrik Andreasen, Peter Larsen, Rasmus Jørgensen, Peter Ottosen (alle SK K41), Erik Jelling, Jackie Andersen (beide Århus SK/Skolerne) und Henrik Christensen (SK 1968 Århus) erreichten sieben Spieler 100 %, die allerdings nur wenige Partien spielten. Andreasen wurde zweimal eingesetzt, die übrigen Spieler je einmal.

Ältester Spieler der Saison war der beim Helsingør Skakklub spielende Ib Jensen (* 1938), jüngster Spieler der beim Århus SK/Skolerne spielende Bjørn Møller Ochsner (* 1994).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2008); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2008), ist diese eingeklammert, so handelt es sich um eine nationale Wertung
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2008; DEN = Dänemark, EST = Estland, FAI = Färöer, LTU = Litauen, POL = Polen, SWE = Schweden
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Helsinge Skakklub

Århus Skakklub/Skolerne

Jetsmark Skakklub

Brønshøj Skakforening

Skakklubben K41

Skakklubben Nordkalotten

Aalborg Skakforening

SK 1968 Århus

Næstved Skakklub

Helsingør Skakklub

Weblinks 
 Ergebnisse bei der Dansk Skak Union

Wikipedia:Liste
Skakligaen
Schach 2008
Schach 2009